Marston ist der Familienname folgender Personen:

 Alvan Marston (1889–1971), britischer Arzt und Paläontologe
 Colin Marston (* 1982), US-amerikanischer Rockgitarrist
 Elizabeth Holloway Marston (1893–1993), US-amerikanische Psychologin
 George Marston (1882–1940), britischer Maler und Grafiker
 Gilman Marston (1811–1890), US-amerikanischer Politiker und Armeeoffizier
 Joel Marston (1922–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 John Marston (1576–1634), britischer Dramatiker und Schriftsteller
 John Westland Marston (1819–1890), britischer Schriftsteller
 Joshua Marston (* 1968), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Nathaniel Marston (1975–2015), US-amerikanischer Schauspieler
 Philip Bourke Marston (1850–1887), britischer Schriftsteller
 Theodore Marston (1868–1920), US-amerikanischer Filmregisseur
 William Moulton Marston (1893–1947), US-amerikanischer Psychologe und Comicautor

Marston ist der Name folgender Orte

in England:
 Marston (Cheshire)
 Marston (Herefordshire)
 Marston (Lincolnshire)
 Marston (Oxfordshire)
 Marston (Brewood, Staffordshire)
 Marston (Stafford, Staffordshire)
 Marston (Warwickshire)
 Marston (Wiltshire)

in Kanada:
 Marston (Québec)

in den Vereinigten Staaten:
 Marston (Illinois), Gemeindefreies Gebiet im Mercer County, Illinois
 Marston (Maryland), Ort im Carroll County, Maryland
 Marston (Missouri), Stadt im New Madrid County, Missouri
 Marston (North Carolina), Gemeindefreies Gebiet im Richmond County, North Carolina
 Marston (Texas), Ort im Polk County, Texas
 Marston Corner, Ort im Androscoggin County, Maine
 Marston Corners, Ort im Essex County, Massachusetts

in der Antarktis:
 Marston-Gletscher, Gletscher im Viktorialand
 Mount Marston, Berg im Viktorialand

Siehe auch:
 Marsden